Capanne è una curazia (frazione) della Repubblica di San Marino, appartenente al castello di Fiorentino.

Voci correlate 
 Fiorentino (San Marino)
 Crociale
 Pianacci

Curazie dei castelli di San Marino